Avelino de Barrionuevo (1969-), homme politique espagnol ;
 José Barrionuevo (1942-), homme politique espagnol ;
 Noel Barrionuevo (1984-), joueuse de hockey sur gazon argentine ;
 Walter Barrionuevo (1954-), homme politique argentais.